Knopia ist:

 Knopia (Boiotien), eine antike Stadt bei Theben in Boiotien mit einem Heiligtum des Amphiaraos
 eine Gattung der Röhrenkorallen, einzige Art bislang Knopia octocontacanalis